Colfax (Califòrnia)
 Colfax (Dakota del Nord)
 Colfax (Illinois)
 Colfax (Indiana)
 Colfax (Iowa)
 Colfax (Louisiana)
 Colfax (Washington)
 Colfax (Wisconsin)
 Comtat de Colfax, comtat de l'estat de Nebraska (EUA)
 Comtat de Colfax (Nou Mèxic), comtat de l'estat de Nou Mèxic (EUA)